Cet article détaille les saisons amateur du FC Libourne-Saint-Seurin.

Le FC Libourne-Saint-Seurin est un club fondé en 1998 par la fusion de deux clubs distincts. Depuis sa création, le club a évolué deux saisons en CFA 2, cinq saisons en CFA, quatre saisons en Championnat de France de football, et deux saisons en Ligue 2.

Période 1998-2006

Saison 1998-1999

Saison 1999-2000

Saison 2000-2001

Saison 2001-2002 

Sixièmes en championnat de CFA groupe C (aujourd’hui National 2) cette saison est surtout marquée par l’épopée de Libourne en Coupe de France. Emmenés par leur entraîneur Jean-Marc Furlan, les Libournais atteignent les quarts de finale de la compétition et poussent les professionnels du SC Bastia jusqu’en prolongations (0 à 1). Ils quittent l’épreuve avec les honneurs après avoir éliminé notamment deux clubs de première division (le Lille OSC et le FC Metz).

Saison 2002-2003

Saison 2003-2004 

Lors de leur première saison en Championnat de France de football National, les pingouins réussissent une très belle saison en accrochant une très belle  au championnat. En Coupe de France de football, les pingouins sont éliminés dès les 32èmes de finale par les Football Club des Girondins de Bordeaux (2 à 0) lors d’une rencontre au Stade Chaban-Delmas qui célèbre le football girondin devant plus de 20 000 spectateurs. Cette saison est la dernière sur le banc pour Jean-Marc Furlan qui quitte alors le Football Club Libourne-Saint-Seurin pour rejoindre Espérance Sportive Troyes Aube Champagne en Ligue 2.

Saison 2004-2005 

Lors de la saison 2004-2005, André Menaut revient aux affaires pour succéder à Jean-Marc Furlan. Les pingouins connaissent une deuxième saison de National un peu plus difficile en obtenant le maintien lors de l’avant dernière journée d’un championnat très serré. Le FCLSS termine à la  du National. En Coupe de France de football c’est un nouvel ogre de L1 qui se présente pour les 16èmes de finale au Stade Jean-Antoine-Moueix. En effet l’Association Sportive de Monaco Football Club, dernier finaliste de la Ligue des champions de l'UEFA, vient défier le capitaine Régis Castant et ses coéquipiers. Les pingouins sont défaits 4 buts à 2 et quittent alors la Coupe de France en seizièmes de finale. Le FCLSS reste l'un des clubs amateurs les plus réguliers de ces dernières années en atteignant 5 saisons de suite les 32èmes de finale.

Saison 2005-2006 

La saison 2005-2006 restera gravée dans la mémoire de tous les supporteurs. Ce n'est pas en Coupe de France de football (élimination au  par l'ESA Brive) que les pingouins vont réaliser l'exploit mais bien en championnat National. Dès la quatrième journée, Didier Tholot et ses hommes s'installent sur le podium du National. Ils ne le quitteront plus. Cette saison est marquée par des moments de grande émotion. L'Entraineur trouve la recette pour donner à son groupe une âme de guerrier. La solidarité, l'abnégation sont les maîtres-mots de cette équipe qui déjoue tous les pronostics de début de saison. Les pingouins terminent meilleure défense de National et, après avoir tutoyé la place de leader à plusieurs reprises, terminent troisièmes du classement général. Cette marche du podium permet au FCLSS d'accéder à la Ligue 2 et donc au monde du football professionnel. Cet évènement est une première historique pour ce club créé en 1998 par l'entente entre Libourne et Saint Seurin. Le Stade Jean-Antoine-Moueix doit alors être agrandi et le FCLSS rentre à présent au sein du cercle très fermé des 40 meilleurs clubs de l'Hexagone.

Depuis 2009

Saison 2009-2010

Saison 2010-2011

Saison 2011-2012 

FC Libourne-Saint-Seurin
Saison amateur de club de football